Les Proceratosauridae (procératosauridés en français) forment une famille ou un clade éteint de dinosaures théropodes de la super-famille des Tyrannosauroidea, ayant vécu du Jurassique moyen au Crétacé inférieur, il y environ entre 170 et 120 millions d'années. Ils sont connus en Asie et en Europe.

Systématique 
La famille des Proceratosauridae a été créée en 2010 par Oliver Rauhut,  et  lors de la réévaluation de son genre type, Proceratosaurus.

Liste des genres 
Selon  :
  Guanlong  Xu , 2006 
  Kileskus Averianov , 2010 
  Proceratosaurus Huene, 1926 - genre type sous le nom ancien de Megalosaurus bradleyi
  Sinotyrannus Ji , 2009 
  Yutyrannus Xu , 2012

Les genres Stokesosaurus et Juratyrant, appartenant encore à la famille en 2013 dans l'étude phylogénétique de Lowen et ses collègues, en ont été retirés en 2016 à la suite de l'analyse conduite par Steve Brusatte et Thomas Carr.

Description 
À la différence des tyrannosauridés (tyrannosauroïdes évolués), les procératosauridés qui sont des tyrannosauroïdes basaux (primitifs) étaient généralement de taille modeste. C'est le cas des genres d'âge jurassique, Proceratosaurus, Kileskus et Guanlong, dont la longueur totale était de l’ordre de .
Les procératosauridés du Crétacé inférieur chinois (Yutyrannus et Sinotyrannus) sont par contre de taille appréciable, estimée entre , même si l'estimation de la longueur de Sinotyrannus parait surestimée au paléontologue Thomas Holtz, qui la réduit à .

Les procératosauridés possédaient des bras à trois doigts assez longs, capables de saisir une proie.

Caractéristiques distinctives 
Les caractéristiques distinctives (autapomorphies) de la famille sont listées en 2010 par Alexander Averianov et ses collègues, puis en 2013 par Loewen et ses collègues :
 une crête sagittale formée par les os du nez partant de la jonction du prémaxillaire et des naseaux ;
 des narines externes extrêmement allongées, avec des marges postérieures au bord antérieur de la fosse antéorbitaire et des fenestrae (fenêtres) maxillaires. ;
 un court bord ventral du prémaxillaire ;
 une profondeur de la fosse antéorbitaire ventrale par rapport à la fenêtre antéorbitaire beaucoup plus grande que celle du maxillaire sous la fosse antéorbitaire ;
 un ischium concave ventralement ;
 un tubercule convexe sur le bord antérieur du pubis au contact ventralement de l'ilion ;
 une marche concave, courte et peu profonde sur le bord antérieur du maxillaire.

Classification

Définition de Rauhut  (2010) 
Cette famille incluant, en 2010, les genres Proceratosaurus et Guanlong, est définie comme contenant tous les théropodes plus proches de Proceratosaurus que de Tyrannosaurus, Allosaurus, Compsognathus, Coelurus, Ornithomimus ou Deinonychus.

Cladogramme de Brusatte et Carr (2016) 
Position de la famille des procératosauridés au sein des Tyrannosauroidea selon Steve Brusatte et Thomas Carr :

Cladogramme de Lowen  (2013) 
Limité ici à aux procératosauridés :

Publication originale

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Tyrannosauroidea
 Liste des genres de dinosaures
 Liste de clades des reptiles disparus

Tyrannosauroidea
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure du Jurassique supérieur
Dinosaure du Jurassique moyen
Taxon fossile décrit en 2010